Afghani (افغانی) est un mot signifiant littéralement « afghan » ou « l'Afghan ».

Monnaie 
L'afghani désigne deux unités monétaire afghanes :
 le premier afghani, code  « AFA », en circulation de 1925 à 2003 ;
 le deuxième afghani, code  « AFN », en circulation depuis 2002.

Patronyme 

 Djemâl ad-Dîn al-Afghâni (1838-1897), penseur du panislamisme ;
 Jamila Afghani (1976-), féministe et militante pour les droits des femmes et l'éducation en Afghanistan.

Langue 
Afghani peut désigner :
 Afghani ou pachto, une des deux langues officielles en Afghanistan (ne pas confondre avec le persan afghan ou dari, l'autre langue officielle en Afghanistan).